Adrian Township est un toponyme qui peut désigner :

 Adrian Township, township du comté de LaMoure, dans l'État du Dakota du Nord ;
 Adrian Township, township du comté d'Edmunds, dans l'État du Dakota du Sud ;
 Adrian Township, township du comté de Jackson, dans l'État du Kansas ;
 Adrian Township, township du comté de Lenawee, dans l'État du Michigan ;
 Adrian Township, township du comté de Watonwan, dans l'État du Minnesota.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de townships